Aqualung hace referencia a varios artículos en la Wikipedia:

Origen de la palabra
Término en inglés que significa «pulmón acuático». Es una evolución, por simplificación, del término «Aqua-Lung», marca registrada que Jacques-Yves Cousteau inventó para comercializar el regulador de buceo CG45 en los países de habla inglesa.

Música
 Aqualung, el cuarto álbum de estudio de la banda de rock Jethro Tull.
 Aqualung, la canción que da título al álbum homónimo de Jethro Tull.
 Aqualung Live, un concierto en vivo de la banda Jethro Tull.
 Matt Hales, un cantante y compositor británico más conocido como «Aqualung».
 Aqualung, tercer sencillo del álbum Charango (2002) de la banda Morcheeba.
 Aqualung, sala de conciertos y discoteca de Madrid.

Buceo
 Aqua Lung/La Spirotechnique, una empresa francesa de equipos de buceo, la primera que comercializó la marca Aqua-Lung depositada por Cousteau y Émile Gagnan.
 Aqua Lung America, la sucursal de Aqua Lung/La Spirotechnique en Estados Unidos.